Борагангечув () — село в Хасавюртовском районе Дагестана, Россия.

Образует муниципальное образование село Борагангечув со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено на границе с Чечнёй, на правом берегу реки Аксай, к северо-западу от районного центра города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Аксай, на юге — село Хамавюрт, на северо-западе — село Энгель-Юрт (Чечня), на северо-востоке — село Аджимажагатюрт, на юго-западе — сёла Нурадилово и Солнечное.

Этимология 
Борагангечув с кумыкского языка означает брод Бораганцев. Бораганцами (или брагунцами) называется этническая группа терских кумыков, в прошлом представлявшая тюркскую народность и населявшая Брагунское княжество.

История 
Основано в 1958 году для размещения чеченцев-репатриантов, которым было запрещено селиться в местах своего прежнего проживания. В основной своей массе во вновь образованном населенном пункте были поселены выходцы из села Ярык-Су.

До 1996 года входило в Нурадиловский сельсовет.

25 апреля 1996 года Народное Собрание Республики Дагестан постановило образовать Борагангечувский сельсовет с административным центром в селении Борагангечув, включить в состав Борагангечувского сельсовета населённый пункт Борагангечув, выделив его из состава Нурадиловского сельсовета.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Борагангечувская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Известные уроженцы 
 Вислан Далхаев — российский чеченский профессиональный боксёр, чемпион и призёр чемпионатов России.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана